Costa Brava é um filme pornográfico gay lançado em 2010 dirigido produzido pela Sarava Productions.

O filme foi dirigido por  Kristen Bjorn , tendo vencido o Grabby Awards de 2010 como  Melhor Filme, sendo um dos melhores filmes do ano segundo a mídia especializada.

Elenco

 Ray Andres
 Scott Carter
 Pau Casserras
 Raul Enguidanos
 Lucas Fox
 Justin Harris
 Nathan Lewis
 Tony Madrid
 Alex Marte
 Rob Nelson
 Lucio Saints
 Marco Salgueiro
 Nicolas Taxman
 Nacho Valente

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2010
Filmes pornográficos gays